Sexauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerdi Sexauer (* 1942), deutsche Politikerin (CDU), Ernährungsministerin, deutsche Weinprinzessin, siehe Gerdi Staiblin
 Jan-Philipp Sexauer (* 1967), deutscher Jurist, Veranstalter und Galerist
 Manfred Sexauer (1930–2014), deutscher Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Michael Sexauer (1936–2006), deutscher Jurist und Politiker (SPD), MdL Baden-Württemberg